Харалд или Харолд може да се отнася за:
 Крале на Дания
 Харалд I (911-987)
 Харалд II (994-1018)
 Харалд III (1041-1080)
 Крале на Англия
 Харолд I (1012-1040)
 Харолд II (1022-1066)
 Крале на Норвегия
 Харалд I (848-931)
 Харалд II (?-976)
 Харалд III (1015-1066)
 Харалд IV (1103-1136)
 Харалд V (р. 1937)
 Мстислав Велики, велик княз на Киев